Seibold ist ein Familienname.

Bedeutung und Herkunft 
Seibold: aus dem alten deutschen Rufnamen Sigibald (sigu + bald) entstandener Familienname (vgl. Siebold).

 ferner ein schwäbisches Adelsgeschlecht, siehe Seibold (Adelsgeschlecht)

Namensträger 
 Andreas Seibold, deutscher Fußballspieler
 Edelfried Seibold (1908–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Benediktiner und Märtyrer
 Emily Seibold (* 2000), deutsche Tennisspielerin
 Eugen Seibold (1918–2013), deutscher Meeresgeologe

 Günter Seibold (1936–2013), deutscher Fußballspieler
 Hans Seibold (1904–1974), deutscher Politiker (NSDAP)
 Ilse Seibold (* 1925), deutsche Paläontologin und Wissenschaftshistorikerin
 Jürgen Seibold (* 1960), deutscher Journalist und Buchautor
 Kaspar Seibold (1914–1995), deutscher Landwirt und Politiker (CSU), MdPR
 Katrin Seibold (* 1975), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Marc Seibold (* 1987), deutscher Redakteur und Autor
 Paul Seibold (1871–1954), preußischer Politiker (SPD), MdL und Landrat
 Reiner Seibold (Pseudonym Rolf Seiffert; 1933–2018), deutscher Grafik-Designer, Kalligraf, Illustrator und Schriftsteller
 Sven Seibold (* 1966), deutscher Professor für Wirtschaftspsychologie
 Rudolf Seibold (1874–1952), österreichischer Schauspieler und Sänger
 Siegfried Seibold (* 1959), deutscher Ringer
 Silke Seibold (* 1994), deutsche Hörspielautorin
 Sonja Seibold (* 1932), deutsche Holzbildhauerin und Medailleurin
 Werner Seibold (1948–2012), deutscher Sportschütze
 Wilhelm Otto Seibold (1912–2001), deutscher Professor für Dynamik der Flugkörper

Siehe auch 
 Eugen-und-Ilse-Seibold-Preis
 Seebold
 Seiboldt
 Seybold
 Siebold
 Seipold
 Seipolt

Einzelnachweise 

Familienname